Závadka peut désigner :
 Závadka, un village slovaque du district de Gelnica ;
 Závadka, un village slovaque du district de Humenné ;
 Závadka, un village slovaque du district de Michalovce.